Podejrzenie (film 1941) − amerykański thriller w reżyserii Alfreda Hitchcocka
 Podejrzenie (film 1982) − japoński film dramatyczny w reżyserii Yoshitaro Nomury
 Podejrzenie (film 1991) − brytyjsko-amerykański film kryminalny w reżyserii Simona Moore’a